Peyrefitte peut désigner :

Patronyme

 Alain Peyrefitte (1925-1999), homme politique, écrivain et diplomate français ;
 Christel Peyrefitte (1951-1996), femme écrivain française, fille d'Alain et de Monique Peyrefitte
 Monique Peyrefitte (1924-2005), femme écrivain française, connue sous le nom de plume de Claude Orcival épouse d'Alain Peyrefitte et mère de Christel Peyrefitte
 Roger Peyrefitte (1907-2000), écrivain français ;

Toponyme

Peyrefitte-du-Razès, commune française de l'Aude, dans l'arrondissement de Limoux ;
Peyrefitte-sur-l'Hers, commune française de l'Aude, dans l'arrondissement de Carcassonne.

Paronyme
Jean Peyrafitte (1922-2017), homme politique français.
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France